

Май 
 23 мая — Амина бинт Вахб, жена Абдуллаха ибн Абд аль-Мутталиба и мать пророка Мухаммеда.

Август 
 31 августа — Иоанн III Схоластик, константинопольский патриарх.

Ноябрь 
 30 ноября — Гао Вэй (21), император Китайской династии Северная Ци (564—577).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Бадуарий, византийский полководец и государственный деятель.
 Гао Хэн, император Китайской династии Северная Ци (577).
 Меровей, принц франков из династии Меровингов.
 Хуардон Леонский, святой епископ Леонский.
 Экиан, епископ ирландский.

0577
Умершие в 577 году